Gustav Adolfs kyrka kan syfta på:

I Sverige
Gustav Adolfs kyrka, Borås – en kyrka tillhörande Borås Gustav Adolfs församling i Skara stift
Gustav Adolfs kyrka, Habo kommun – en kyrkobyggnad som tillhör Gustav Adolfs församling i Skara stift
Gustav Adolfs kyrka, Hagfors kommun – en kyrkobyggnad som tillhör Hagfors-Gustav Adolfs församling i Karlstads stift
Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg – en kyrkobyggnad i Helsingborg
Gustav Adolfs kyrka, Viby – en kyrkobyggnad som tillhör Gustav Adolf-Rinkaby församling i Lunds stift
Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall –  en kyrkobyggnad i nygotisk stil i Sundsvall

I Finland
Gustav Adolfs kyrka, Gustav Adolfs - en kyrkobyggnad i kommen Gustav Adolfs
Gustav Adolfs kyrka, Euraåminne - en kyrkobyggnad i kommen Euraåminne, landskapet Satakunta
Gustav Adolfs kyrka, Idensalmi - en kyrkobyggnad i staden Idensalmi

I övriga länder 
 Gustaf Adolfskyrkan, Hamburg – en kyrkobyggnad för Svenska kyrkan i Hamburg-Neustadt i Tyskland
 Gustav Adolfs kyrka, Liverpool – en luthersk kyrkobyggnad i Park Lane i Liverpool
 Gustav Adolfskapellet – ett minneskapell vid Schwedenstein, Lützen

Se även
 Gustaf Adolfskyrkan – en kyrka belägen i norra delen av Gustaf Adolfsparken, på Östermalm i Stockholm
 Gustavskyrkan – flera
 Karl Gustavs kyrka – flera
 Gustafs kyrka (olika betydelser) – flera
 Gustav Adolfs socken – flera